Il singolare del torneo di tennis Advanta Championships Philadelphia 2000, facente parte del WTA Tour 2000, ha avuto come vincitrice Lindsay Davenport che ha battuto in finale Martina Hingis 7-6(7), 6-4.

Teste di serie 

 Martina Hingis (finale)
 Lindsay Davenport (campionessa)
 Conchita Martínez (semifinali)
 Nathalie Tauziat (semifinali)

 Assente
 Anna Kurnikova (quarti di finale)
 Amanda Coetzer (quarti di finale)
 Jennifer Capriati (secondo turno)
 Chanda Rubin (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Advanta Championships of Philadelphia 2000